Día de las bromas se refiere a un día dedicado a las bromas:
 El día de las bromas de abril, celebrado el 1 de abril en Estados Unidos, Australia, Canadá, Brasil, Japón y varios países europeos como Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica, Polonia, Suecia, Finlandia, etc.
 El Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en Hispanoamérica y España.